Szvobodnij – település Oroszország Amuri területén 
 Szvobodnij – település Oroszország Kemerovói területén
 Szvobodnij – település Oroszország Szverdlovszki területén
 Szvobodnij – egykori űrrepülőtér Oroszország Amuri területén